Мирзабе́ков — фамилия.

Известные носители 
 Мирзабеков, Абдуразак Марданович (1938—2008) — советский и российский государственный деятель.
 Мирзабеков, Азиз Абдулмирович (род. 1959) — лезгинский поэт.
 Мирзабеков, Андрей Дарьевич (1937—2003) — советский и российский учёный.
 Мирзабеков, Магомед Мирзабекович (род. 1990) — российский и азербайджанский футболист.
 Мирзабеков, Махмуд Ахиятович (род. 2000) — российский тайбоксер.